Jakob Kavčič je lahko:

 Jakob Kavčič (kanonik)
 Jakob Kavčič (pravnik)
 lahko pa tudi Jakob Kaučič, rezbar in kipar (paraplegik)